Donatella Dal Bianco – ex velocista italiana
 Ennio Dal Bianco – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giulio Dal Bianco – calciatore italiano
 Stefano Dal Bianco – poeta e critico letterario italiano

Pagine correlate
Bianco (disambigua)
Del Bianco